Themelis (Θέμελης, auch als Themelēs transkribiert) ist der Familienname folgender Personen:

 Nikos Themelis (1947–2011), griechischer Schriftsteller und Politikberater
 Petros Themelis (* 1936), griechischer klassischer Archäologe